Polansky bzw. Polanský ist der Familienname folgender Personen:

 Bohuslav Polanský (1901–1983), tschechoslowakischer Forstwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Dionysius Polanský (1894–1971), tschechoslowakischer Politiker (KDU-ČSL)
 Mark L. Polansky (* 1956), US-amerikanischer Astronaut

 Oskar Polansky (1919–1989), österreichischer Chemiker

 Peter Polansky (* 1988), kanadischer Tennisspieler
 Tadeáš Polanský (1713–1770), tschechischer Theologe und Physiker

Siehe auch:
 Polanska
 Polanski